Bipolaris är ett släkte av svampar. Bipolaris ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bipolaris